Johann Wilhelm Hittorf, un physicien allemand (1824 - 1914).
 Jacques Hittorff, un architecte français (1792 - 1867).